

Prénom

Étymologie 
Meyer est un patronyme d'origine germanique dérivé du mot allemand maier (lui-même venant du latin major, en français , l'aîné...) qui désigne un métayer. On retrouve également des formes voisines de ce nom, voir les noms apparaissant sur la ligne paronymes en haut de cet article.

Ce patronyme est porté par une famille bourgeoise suisse de Schaffhouse, la famille Meyer

En France, Meyer est le patronyme le plus répandu en Alsace, il est aussi très présent en Lorraine (surtout en Moselle). Il est classé en  des patronymes français les plus portés. 

Le patronyme (et aussi prénom) homonyme d'origine hébraïque se rencontre avec pratiquement les mêmes variantes.

Patronyme 

famille
 famille Meyer, famille bourgeoise de Schaffhouse en Suisse mentionnée depuis le milieu du xvie siècle ;

personnalités
  ;
 Adolf Bernard Meyer (1840-1911), médecin et naturaliste allemand ;
  ;
 Albert R. Meyer (1941-), professeur d'informatique américain ;
 Albert Gregory Meyer (1903-1965), cardinal, archevêque catholique de Chicago ;
 Alexandre Meyer (1966-), chef d'entreprise français, patron du BHV ;
 Alfred Gotthold Meyer (1864-1904), historien de l'art prussien ;
  ;
 Alvah Meyer (1888-1939), athlète américain ;
  ;
 Andreas Meyer (1961-), directeur des Chemins de fer fédéraux suisses ;
 Annika Meyer (1994-), joueuse danoise de handball ;
 Antoine Meyer (1801-1857), mathématicien et poète ;
  (1914-2006), diplomate américain ;
 Arthur Meyer (1844-1924), patron de presse français ;
 Bernhard Meyer (1767-1836), botaniste et ornithologue allemand ;
 Bernard Meinrad Meyer de Schauensée (1777-1860), général de brigade suisse naturalisé français ;
 Bertrand Meyer (1950-), créateur d'un langage de programmation ;
 Bianca Meyer (1989-), nageuse sud-africaine ;
  ;
 Breckin Meyer (1974-), acteur américain ; 
 Cameron Meyer (1988-), coureur cycliste australien ;
 Carl Anton von Meyer (1795-1855), explorateur et botaniste allemand, sujet de l'Empire russe ;
 Charles Meyer  (1868 -1931), coureur cycliste danois ;
  ;
 Christoph Meyer (1975-), homme politique allemand membre du Parti libéral-démocrate ;
 Christopher Meyer (1994-), acteur américain
 Claudia Meyer (19?-) chanteuse française ;
 Claus Meyer (1856-1919), peintre allemand ;
 Clemens Meyer (1977-), écrivain allemand ;
 Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898), poète, nouvelliste et romancier suisse de langue allemande ;
  ;
  ;
 Debbie Meyer (1954-), nageuse américaine triple championne olympique ;
 Deon Meyer (1958-), auteur de romans policiers originaire d'Afrique du Sud ;
 Dina Meyer (1968-), actrice et productrice américaine ;
  ;
 Eduard Meyer (1855-1930), historien, égyptologue et assyriologue allemand ;
 Edward C. Meyer (1928-2020), militaire américain ;
 Elisabeth Meyer (1859-1927), compositrice danoise ;
 Emi Meyer (1987-), pianiste et chanteuse américano-japonaise ;
 Emile Meyer (1910-1987), acteur américain ;
  ;
 Erin Meyer (1971-), auteure et professeure en management interculturel américaine :
 Ernest Meyer (18?-1895?), typographe français ;
 Ernest Meyer (1865-1919), cavalier français ;
 Ernst Heinrich Friedrich Meyer (1791-1858), botaniste allemand ;
 François-Antoine Meyer (1754-1827), médecin, député de l'Assemblée Constituante et membre du Comité de salubrité
 François Meyer (1933-2022), général français ;
 Frank A. Meyer (1944-), journaliste suisse allemand et chef de l'entreprise Ringier ;
 Franziska Meyer (1991-), coureuse cycliste allemande ;
 Friedrich Albrecht Anton Meyer (1768-1795), médecin et naturaliste allemand ;
 Gabrielle Meyer (1947-2018), athlète française ;
 Georg Friedrich Wilhelm Meyer (1782-1856), botaniste allemand ;
 Georges Meyer (1930-1998), dirigeant du Groupe Galeries Lafayette de 1987 à 1998 ;
 Georges-Frédéric Meyer (1735-1779), peintre français d'origine alsacienne ;
 George von Lengerke Meyer (1858-1918), homme politique américain ;
 Gertrud Meyer (1914-1999), gymnaste artistique allemande ;
 Gilbert Meyer (1941-2020), politicien français (Alsace) ;
 Greta Meyer (1883-1965), actrice américaine d'origine allemande ;
 Hannes Meyer (1889-1954), architecte suisse, directeur du Bauhaus ;
  ;
  ;
  ;
 Hermann von Meyer (1801-1869), géologue et paléontologue allemand ;
  ;
 Iris von Roten-Meyer (1917-1990), juriste et journaliste suisse ;
 Jacob Meyer (1739-1830), Grand-rabbin de Strasbourg et membre du Grand Sanhédrin ;
 Jacques Meyer (1930-2018), footballeur français ;
 Jan Meyer (1927-1995), peintre, lithographe et sculpteur néerlandais ;
  ;
 Jean-Baptiste Maur Meyer (1768-1802), général de brigade suisse au service de la france ;
 Jean-Jacques Meyer (1805-1877), ingénieur français et concepteur de locomotives articulées qui portent son nom ;
 Jean-Michel Meyer (1965-), auteur français de bande dessinée ;
 Jean-Pierre Meyer (1946-), général français ;
 Joachim Meyer (1537-1571), décrit comme un Freifechter ;
  ;
 Johann Conrad Meyer (1544-1604), personnalité politique suisse ;
 Johann Friedrich von Meyer (1772-1849) avocat et théologien allemand ;
 Joseph Victor Meyer (1906-1960), chef d'orchestre français ;
 Julius Lothar Meyer (1830-1895), chimiste allemand ;
  (1884-1974), scientifique américain d'origine suisse, spécialiste des maladies infectieuses ;
 Kerstin Meyer (1928-2020), cantatrice suédoise mezzo-soprano ;
 Kristin Meyer (1974-), actrice allemande ;
 Kurt Meyer dit « Panzermeyer » (1910-1961), officier dans la Waffen-SS ;
 Laurenz Meyer (1948-), homme politique allemand ;
 Lawrence Meyer (1941-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Léone-Noëlle Meyer (1939-), présidente du Conseil de surveillance du groupe Galeries Lafayette ;
 Leopold von Meyer (1816-1883), pianiste et compositeur autrichien ;
 Linda Meyer Williams (1949-), criminologue et sociologue américaine ;
 Loren Meyer (1972-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Lucas Meyer (1846-1902) personnalité boer ;
 Marcelle Meyer (1897-1958) pianiste française ;
 Margaret Meyer (1862-1924), mathématicienne britannique ;
 Marie-Stéphanie Meyer (1828-?) est une artiste lyrique française
 Marion Meyer (19?-), historienne de l'art d'origine allemande, spécialiste de Man Ray ;
 Marissa Meyer (1984-), écrivaine américaine ;
 Michael Meyer (1992-), nageur sud-africain ;
  ;
 Nico Meyer (1992-), nageur sud-africain ;
 Nicholas Meyer (1945-), scénariste, réalisateur, producteur et acteur américain ;
 Olivier Meyer (19?-), producteur français de spectacles et directeur de théâtre ;
 Olivier Meyer (1957-), photographe contemporain français ;
 ;
  ;
  ;
 Paul-André Meyer (1934-2003), mathématicien français ;
 Philipp Meyer (1974-), écrivain américain ;
  ;
 Pierre Arnould Meyer (1762-1802), général de division français ;
 Raoul Meyer (1892-1970), membre de la Résistance française, dirigeant des Galeries Lafayette ;
 Richard Meyer (1970-), producteur et un compositeur de musique ;
 Rick Meyer (1955-), joueur de tennis américain ;
  ;
 Roelf Meyer (1947-), homme politique sud_africain ;
  ;
 Roswitha Meyer (1965-), actrice autrichienne ;
  ;
 Sabine Meyer (1959-), clarinettiste allemande ;
 Sophie Regnault, née Meyer (1763-1825), peintre française ;
 Shmuel T. Meyer (1957-), écrivain israélien ;
 Stanley Meyer (1940-1998), inventeur américain d'un moteur à eau ;
 Stefan Meyer (1985-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Stephenie Meyer (1973-), auteur américaine ;
 Sven Meyer (1977-1999), patineur artistique allemand ;
 Sylvain Meyer (1934-2015), joueur français de rugby à XV ;
 Theodor Meyer (1861-1944), homme politique allemand ;
 Theodor Meyer (1882-1972), mathématicien et physicien allemand ;
 Torben Meyer (1884-1975), acteur américain d'origine danoise ;
 Travis Meyer (1989-), coureur cycliste australien ;
 Viktor Meyer (1848-1897), chimiste allemand ;
 Wilhelm Meyer (1845-1917), philologue, bibliothécaire et paléographe allemand ;
 Yves Meyer (1939-), mathématicien français.

Pseudonyme 

 Vincent Meyer, pseudonyme de Vincent Fleury, sous lequel il publie des romans policiers et des ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse.

Toponyme 

 Rocher Meyer, île australienne située dans l'océan Indien, dans les îles Heard-et-MacDonald ;
 Dr. John and Gerda Meyer House, maison américaine située dans le comté de Porter, en Indiana.

Entreprises 
 Meyer, distillerie en Alsace
 Meyer/Glass Interactive, entreprise de développement de jeux vidéo
 Meyer Werft, important chantier naval allemand
 Meyer & Beck Handels KG, ancienne société allemande de commerce alimentaire

Notes et références 

Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme anglais